Уоллес Лесли Уильям Сарджент (; 15 февраля 1935 — 29 октября 2012) — американский астроном. Родился в деревне Элшем в округе Северный Линкольншир, Англия. В 1959 году в Манчестерском университете получил степень доктора философии, затем поступил на работу в Калифорнийский технологический институт («Калтех»), которую прервал лишь ради поездки в Англию, где встретил свою будущую жену.

Сарджент известен исследованиями спектральных линий поглощения для квазаров. В Калтехе он обладал званием Профессора имени Айры Спрейга Боуэна, среди его учеников — Джон Хакра, Эдвин Тёрнер, Чарльз Стейдел и Алексей Филиппенко. В 1981 году Сарджент был избран Членом Лондонского королевского общества.

Сарджент скончался 29 октября 2012 года. После себя он оставил жену, Аннейлу Сарджент (урождённую Кэсселс).

Награды 
 Премия Хелены Уорнер (1969)
 Премия Дэнни Хайнемана в области астрофизики (1991)
 Медаль Кэтрин Брюс (1994)
 Премия Генри Норриса Рассела (2001) и другие

Названы его именем
 Астероид (11758) Сарджент

Примечания 

Астрономы США
Выпускники Манчестерского университета
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Члены Лондонского королевского общества
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области астрофизики
Члены Национальной академии наук США